Рео́-Лісс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 37 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 259 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 611,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Рео-Лісс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рео-Лісс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна